Se separatism (statsvetenskap) för separatism inom stater.

Separatism, bruket att begränsa en grupp efter kön, hudfärg eller andra kriterier.

Separatism i idrott 
De flesta idrotter är uppdelade i herr- och damklasser. Se herridrott och damidrott.

Separatism i feminism 
Inom vissa former av feminism, framför allt radikalfeminism, är det vanligt med separatistiska evenemang eller arbetsgrupper.

Se även  
 Kvinnoseparatism
 Lesbisk separatism
 Segregation

Sociologiska termer